Vârteju se poate referi la:
Vârteju, Buzău
Vârteju, Ilfov